Pour l'article principal, voir Famille Fesch ou Faesch.
Joseph Fesch (1763-1839), archevêque de Lyon de 1802 à 1836 et oncle de Napoléon Bonaparte.
Jacques Fesch (1930-1957), braqueur français, mort guillotiné, en instance de béatification.
Jean-Louis Fesch, (1739-1778), artiste suisse.
Musée Fesch, musée d'Ajaccio.
 Lycée Fesch à Ajaccio.
Paul Fesch (1858-1910), journaliste, essayiste et ecclésiastique catholique français.
Remigius Fesch (1595-1667), juriste suisse, recteur de l'université de Bâle. 
Willem de Fesch, (1687-1757), compositeur et violoniste néerlandais.

Homonymie de patronyme